Абдалов — узбецьке і російське прізвище. Відомі носії:
 Абдалов Олексій Андрійович (1920–1983) — учасник Німецько-радянської війни.
 Абдалов Атаджан (1856–1927) — перший узбецький друкар, засновник книгодрукування на території Хорезму.

Узбецькі прізвища
Російські прізвища